Leese steht für:

Orte:
 Leese, eine Gemeinde im Landkreis Nienburg/Weser
 Leese (Lemgo), ein Ortsteil der Stadt Lemgo im Kreis Lippe

Personen:
 Arnold Leese (1878–1956), Tierarzt und britischer Faschist
 Daniel Leese (* 1977), deutscher Sinologe und Autor
 Ernst Leese (1858–1938), deutscher Beamter
 Florian Leese (* 1978), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Fritz Leese (1909–2004), deutscher Puppenspieler
 Kurt Leese (1887–1965), deutscher Pastor und Religionsphilosoph
 Lars Leese (* 1969), deutscher Fußballtorhüter 
 Oliver Leese (1894–1978), britischer Lieutenant-General
 Wolfgang Leese (* 1946), deutscher Manager

Siehe auch:
 Lese